Javier Garrido puede referirse a:

 Javier Garrido Gómez (2000-), jugador profesional de pádel español;
 Javier Garrido Ramírez (1979-), futbolista (defensa) español;
 Javier Garrido Behobide (1985-), futbolista (lateral) español;
 Luis Javier Garrido (1941-2012), politólogo mexicano.

en:Javier Garrido (disambiguation)